Жан Рей (політик)
Жан Рей (письменник)